Себастьяно:

 Себастьяно Витале (род. 1975) — итальянский фотограф и путешественник.
 Себастьяно дель Пьомбо (1485?—1547) — итальянский живописец, представитель венецианской школы.